Пєнкін () — російське прізвище, яке походить від прізвиська Пенка чи Пенька («прядиво»).

Жіноча форма — Пєнкіна.

Походження 

Основою прізвища Пєнкін послужило мирське ім'я (прізвисько) Пенка. Існує дві версії його походження. За однією з них, прізвисько Пенка — коротка просторечна форма чоловічих імен Пеон (від грецького paionios — «лікар, цілитель»), або від Феопент (від грецького theos — «бог» і pempo — «посилати»).

Згідно з іншою гіпотезою, прізвисько Пенка походить від  — «прядиво», «грубе луб'яне волокно, отримане зі стебел конопель». У цьому випадку Пєнкою могли називати того, хто виготовляє прядиво, або жорстку, непоступливу людину. Не можна виключити, що це прізвисько дали любителю молочних пінок. Проте, перша версія видається більш правдоподібною.

Відомі носії 

 Пєнкін Сергій Михайлович (. 1961) — радянський і російський співак.
 Пєнкін Микола Петрович (1913—1989) — радянський фізик, лауреат премії імені Д. С. Рождественського.
 Пєнкін Яків Іванович (1791—1856) — російський державний діяч.

Пєнкіна:
 Пєнкіна Зінаїда Михайлівна (1861—1888) — перша російська жінка-бібліограф.
 Пєнкіна Світлана Олександрівна (1951—2016) — радянська актриса.

Примітки